Групата е съставена от 14 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните два отбора отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Марек (Дупница), Черно море (Варна) и Берое (Стара Загора). Актуален шампион е ЦДНА (София).

Класиране

Резултати

Голмайстори

Състав на шампиона ЦДНА (София)

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1960/61
1960/61